Collegio elettorale di Campobasso – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1921
Collegio elettorale di Campobasso – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Campobasso – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Campobasso-Isernia – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993